Placiphorella blainvillei är en blötdjursart som först beskrevs av William John Broderip 1832.  Placiphorella blainvillei ingår i släktet Placiphorella och familjen Mopaliidae.

Artens utbredningsområde är Peru. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
blainvillei